Jepchirchir oder Chepchirchir ist ein kenianischer Familienname. Er wird von Frauen aus dem Volk der Kalendjin getragen; die männliche Form lautet Kipchirchir.

Namensträger 
 Caroline Jepchirchir Chepkwony (* 1985), kenianische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Dorcas Jepchirchir Kiptarus (* 1990), kenianische Crossläuferin und Hindernisläuferin
 Flomena Chepchirchir (* 1981), kenianische Langstreckenläuferin
 Hellen Kimaiyo Chepchirchir (* 1968), kenianische Langstreckenläuferin
 Peres Jepchirchir (* 1993), kenianische Langstreckenläuferin
 Sarah Chepchirchir (* 1984), kenianische Langstreckenläuferin

Siehe auch 
 Chirchir

Familienname
Afrikanischer Personenname

en:Jepchirchir